Пуерта де ла Круз има више значења:

 Пуерта де ла Круз (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта де ла Круз (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику